Sint Jacobsstraat (Alkmaar)
Sint Jacobsstraat (Amsterdam)
Sint Jacobsstraat ('s-Hertogenbosch)
Sint Jacobsstraat (Leeuwarden)
Sint Jacobsstraat (Utrecht) straat in het stadscentrum van Utrecht

Zie ook:
Sint-Jakobsstraat (Brugge)